|-
| 151301 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151302 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151303 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151304 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151305 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151306 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151307 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151308 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151309 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151310 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151311 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151312 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151313 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151314 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151315 - ||  || 8 februarie 2002 ||  || 
|-
| 151316 - ||  || 14 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 151317 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151318 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151319 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151320 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151321 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151322 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151323 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151324 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151325 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151326 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151327 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151328 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151329 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151330 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151331 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151332 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151333 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151334 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151335 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151336 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151337 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151338 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151339 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151340 - ||  || 6 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151341 - ||  || 12 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151342 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151343 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151344 - ||  || 13 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151345 - ||  || 15 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151346 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151347 - ||  || 6 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151348 - ||  || 7 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151349 - ||  || 8 februarie 2002 || Kitt Peak || 
|-
| 151350 - ||  || 7 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151351 - ||  || 8 februarie 2002 || Kitt Peak || 
|-
| 151352 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151353 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151354 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151355 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151356 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151357 - ||  || 15 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151358 - ||  || 6 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151359 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151360 - ||  || 15 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151361 - ||  || 12 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151362 Chenkegong ||  || 11 februarie 2002 || Nanchuan || Q.-z. Ye
|-
| 151363 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151364 - ||  || 21 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151365 - ||  || 20 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151366 - ||  || 16 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151367 - ||  || 20 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151368 - ||  || 10 martie 2002 ||  || 
|-
| 151369 - ||  || 10 martie 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 151370 - ||  || 10 martie 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 151371 - ||  || 5 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151372 - ||  || 5 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151373 - ||  || 6 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151374 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151375 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151376 - ||  || 10 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151377 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151378 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151379 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151380 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151381 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151382 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151383 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151384 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151385 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151386 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151387 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151388 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151389 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151390 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151391 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151392 - ||  || 11 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151393 - ||  || 11 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151394 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151395 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151396 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151397 - ||  || 11 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151398 - ||  || 11 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151399 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151400 - ||  || 5 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-